Nel comune di Châtillon, in Valle d'Aosta, ci sono tre castelli:
Castello Passerin d'Entrèves
Castello di Ussel
Castello Baron Gamba